Shindo  fait référence à:

 Un nom de famille japonais Shindō (進藤). parmi lesquelles les personnes suivantes :
 Arashi Shindo, mangaka
 Kaneto Shindo, réalisateur japonais d'envergure.
 Kokoro Shindo
 Naomi Shindo, seiyū japonaise.
 Et bien d'autres personnages de fiction tel que :
 Hikaru Shindo, Heihachi Shindo, Mitsuko Shindo, et Masao Shindo de Hikaru no Go
 Risa Shindo de Battle Royale 2: Requiem
 Shuichi Shindo de Gravitation
 Échelle de Shindo (震度) Échelle d'intensité séismique de l'agence de météorologie japonaise.